Sommerach ist ein geographischer Name:

 Sommerach, Gemeinde im Landkreis Kitzingen, Bayern
 Sommerach (Mainkanal), linker Zufluss des Volkacher Mainkanals gegenüber Sommerach, Landkreis Kitzingen, Bayern; früher weiter, heute mit geköpftem Restlauf von links bis zum Main unterhalb vom Sommerach